George Coșbuc steht für:
* George Coșbuc (Gorbănești), Dorf in der Gemeinde Gorbănești im Kreis Botoșani, Rumänien

Personen:
 George Coșbuc (1866–1918), rumänischer Schriftsteller, Übersetzer und Lehrer